Bahnstrecke Berlin-Charlottenburg–Berlin-Spandau bezeichnet
 die Fernbahnstrecke in Verlängerung der Berliner Stadtbahn, siehe Hamburger Stadtbahnanschluss.
 die S-Bahn-Strecke, die sich in Berlin Westkreuz von der Strecke nach Grunewald trennt, siehe Spandauer Vorortbahn
 die ehemalige Verbindung (Lehrter Stadtbahnanschluss) über Berlin-Westend zur Lehrter Bahn